Bras de Ross peut se référer à:

Hydronymes

Étangs du Bras de Ross, étangs dans Saint-Félix-d'Otis (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 43" Nord; 70° 39' 11" Ouest.
Lac du Bras de Ross, lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 52" Nord; 70° 37' 42" Ouest.
Bras Ross, ruisseau dans Saint-Charles-Garnier (municipalité de paroisse), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 48" Nord; 67° 59' 54" Ouest.
Bras de Ross, ruisseau dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 35" Nord; 70° 37' 07" Ouest.
Bras de Ross, affluent du lac Brébeuf au Québec.

Toponymes

Montagne du Bras de Ross, montagne dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 20" Nord; 70° 38' 06" Ouest.